Juan Carlos Rojas Guerra, calciatore messicano
Juan Carlos Rojas Díaz, calciatore paraguaiano
Juan Carlos Rojas, calciatore argentino
Juan Carlos Rojas Villegas, ciclista costaricano